Kyjov può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Kyjov, città del distretto di Hodonín (Moravia Meridionale)
Kyjov, comune del distretto di Žďár nad Sázavou (Vysočina)
Kyjov, comune del distretto di Havlíčkův Brod (Vysočina)

Slovacchia
Kyjov, comune del distretto di Stará Ľubovňa (Prešov)